Lev è un nome proprio di persona russo maschile e un nome proprio di persona ebraico maschile.

Origine e diffusione

A "Lev" corrispondono due nomi differenti, sviluppatisi l'uno nella lingua russa, l'altro in quella ebraica, che una volta traslitterati in caratteri latini risultano omografi.

Il nome russo, di gran lunga più noto, scritto in cirillico Лев, ha il significato letterale di "leone"; è quindi un equivalente russo dei nomi Leo e Leone, con i quali viene usato intercambiabilmente. Ha una variante, Лёв (Lëv). Oltre che a Leo e Leone, è simile per significato anche ai nomi Osama, Aslan e Ari.

Il nome ebraico, scritto in alfabeto ebraico לֵב, vuol dire "cuore"; è quindi analogo per significato a nomi quali Cordula e Fuad.

Onomastico
L'onomastico si può festeggiare in memoria di uno qualsiasi dei santi di nome Leo o Leone, che in russo vengono chiamati Lev.

Persone

Lev II di Galizia, zar russo
Lev Semënovič Berg, biologo e geografo russo
Lev Černyj, politico, poeta, giornalista, scrittore e filosofo russo
Lev Dodin, regista teatrale russo
Lev Nikolaevič Gumilëv, storico, etnologo e antropologo sovietico
Lev Skrbenský Hříště, cardinale e arcivescovo cattolico ceco
Lev Ivanovič Ivanov, coreografo russo
Lev Jašin, calciatore e hockeista su ghiaccio sovietico
Lev Borisovič Kamenev, rivoluzionario e politico russo
Lev Vladimirovič Kulešov, regista sovietico
Lev Davidovič Landau, fisico sovietico
Lev Il'ič Lošinskij, compositore di scacchi sovietico
Lev Mej, poeta e drammaturgo russo
Lev Pavlovič Ochotin, politico russo
Lev Borisovič Psachis, scacchista sovietico naturalizzato israeliano
Lev Vladimirovič Rudnev, architetto russo
Lev Aleksandrovič Rusov, pittore russo
Lev Isaakovič Šestov, filosofo russo
Lev Sergeevič Termen, inventore sovietico
Lev Aleksandrovič Tichomirov, giornalista, scrittore e rivoluzionario russo
Lev Tolstoj, scrittore, drammaturgo, filosofo, pedagogista, esegeta ed attivista russo
Lev L'vovič Tolstoj, scrittore e artista russo
Lev Trockij, politico e rivoluzionario sovietico
Lev Semënovič Vygotskij, psicologo sovietico

Il nome nelle arti 
 Lev è il gatto dalla protagonista nel romanzo di Muriel Barbery L'eleganza del riccio.

Note

Prenomi ebraici maschili
Prenomi slavi maschili
Prenomi di origine semitica
Prenomi di origine slava
Prenomi derivati da zoonimi